2640 км, 2640-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2640 км — железнодорожный остановочный пункт (населённый пункт) в Любинском районе Омской области, входит в состав Новокиевского сельского поселения.
 2640 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога, Омская область. Код 831735.